Jean-Marie Chauvier (1941-), journaliste belge ;
 Serge Chauvier (1943-), chanteur français ;
 Stéphane Chauvier (1959-), philosophe français ;
 Éric Chauvier (1971-), anthropologue français ;
 Delphine Chauvier (1977-), actrice de doublage belge ;